Заставу Футога представља грб Футога, са штитом, који испуњава средину зеленог поља које симболизује војвођанску равницу и футошки купус. Однос дужине и ширине заставе је два напрема три.

Застава се завршава ресама златне боје.

Начин употребе симбола Футога уређује се одлуком месне заједнице Футог.

Застава Футога је предвиђена за хоризонтално качење.

Употреба заставе 
Употреба заставе Футога је ствар поноса и није потребно одобрење, али неправилна, непримерена и недолична употреба која вређа достојанство Футожана - подлеже казненим одредбама. Препоручује се зато претходна консултација.

Види још 
 Грб Футога
 Футог
 Историја Новог Сада

Култура у Новом Саду
Футог